Gudo (plaats in Indonesië), plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Gudo (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Gudo (Zwitserland), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino, district Bellinzona.
 Gudo Visconti, gemeente in de Italiaanse provincie Milaan (regio Lombardije).